Антернйоки — река в Финляндии и России (Кольский район Мурманской области). Устье реки находится в 60 км по левому берегу реки Явр. Длина реки составляет около 50 км, площадь водосборного бассейна — 376 км².

В 15 км от устья, по левому берегу реки впадает река Аддар.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Баренцево-Беломорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Тулома от истока до Верхнетуломского гидроузла, включая Нот-озеро. Речной бассейн реки — бассейны рек Кольского полуострова, впадает в Баренцево море.

Код объекта в государственном водном реестре — 02010000312101000001622.

Примечания

Топографическая карта 
 

Бассейн Ноты
Реки Кольского района
Реки Финляндии